16001–16500. • 16501–17000.

A Naprendszer kisbolygóinak listája